Salida bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Salida (Colorado)
 Salida (Kalifornien)
 Salida (Minnesota)
 Salida (Pennsylvania)